Гіганти — рід велетнів давньогрецької міфології.
 Гігант — у переносному сенсі — велет, предмет великого розміру.
 Гігант — зірка великої світності, що на діаграмі Герцшпрунга-Рассела розташована вище головної послідовності.
 «Гіганти» — оповідання Едварда Браєнта-молодшого 1979 року.

Топоніми 

 Гігант — село в Україні, Мар'їнському районі Донецької області.
 Гігант — селище у Ростовській області
 Гігант — гора в Болівії.